Куява — «поганий старий курінь; віддалене житло; малознайома країна; крутий горб», куєв — «швидкий кам'янистий потік у лісі»; — польське kujava «неврожайне місце в полі»; — не зовсім ясне, можливо псл. kujava похідне від kujati «ремствувати, буркотіти, злитися».
 Куявія — за арабськими авторами один з трьох центрів слов'ян.
 Жанна Куява — українська журналістка і письменниця.

Куявія — історична область сучасної Польщі.
 Куява — село в гміні Ґолюб-Добжинь Ґолюбсько-Добжинського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Куява — село в гміні Осек Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Куява — осада в гміні Ґубін Кросненського повіту Любуського воєводства

Примітки

Див. також 
 Київ (значення)
 Кийов (значення)
 Кий (значення)